Audi A6 C6 er en personbilsmodel i den øvre mellemklasse fra Audi. Den afløste A6 C5 i 2004 og blev afløst af A6 C7 i 2011.

Historie 
A6 C6 blev introduceret i april 2004, først som Limousine. Stationcarversionen Avant blev introduceret i marts 2005. Fra januar til december 2005 blev der i Tyskland indregistreret 63.621 nye biler. S6 og S6 Avant såvel som Allroad quattro blev introduceret i midten af 2006.

Lang udgave 
Siden 2005 findes der i Kina en forlænget udgave af A6 kaldet A6L. Den er 96 mm længere (i alt 5012 mm) og 26 mm højere (i alt 1485 mm) end den almindelige A6. Akselafstanden er 2945 mm. Grundprisen er ca. 32.800 €.

Facelift 
A6 fik et facelift i midten af 2008. Udefra adskiller den sig fra den tidligere model ved:
 LED-kørelys monteret i forlygterne (kun i forbindelse med xenonforlygter)
 Ændrede baglygter med LED-teknik
 Større sidespejle med integrerede blinklys
 Ændrede kofangere med mindre tågeforlygter og forstørrede luftindtag 

I kabinen var visse detaljer som f.eks. kombiinstrumentet redesignet og forskellige dekorationsindlæg blev betrukket med aluminium.

Tekniske specifikationer

Kilder

Eksterne henvisninger 

C6
Øvre mellemklassebiler
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 2004
Biler fra 2000'erne
Biler fra 2010'erne
Stationcars